

Codici 
 TVN – codice ISO 639-3 della lingua tavoyana

Televisione 
 Televisión Nacional de Chile, televisione pubblica cilena
 Telewizja Nowa, televisione privata polacca
 Televisora Nacional, televisione pubblica venezuelana
 TVNorge  – emittente televisiva norvegese
 tvN  – canale televisivo sudcoreano